Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Dameneinzels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1975.

Setzliste

Qualifikation 
Die Dänin Helle Sparre konnte sich durch ein 3:6, 6:2, 7:5 gegen Dagmar Stoltenberg für das Hauptturnier qualifizieren.

Turnierplan

Zeichenerklärung

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Quellen 
 Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 17. bis 27. Mai 1975, verfügbar im Online-Archiv von abendblatt.de (kostenpflichtig)
 Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, 29. Jahrgang, Heft 12 (2. Juni-Ausgabe 1975)

Anmerkungen 

Tennisturnier in Hamburg
Tennisturnier 1975